Legato – in musica, modo di suonare le note unite l'una all'altra
 Legato – Cardinale legato, governatore di una legazione
 Legato pontificio – cardinale inviato dal papa come proprio rappresentante
 Un rappresentante, come un ambasciatore,  un inviato o un delegato.
 Legato – in diritto, disposizione a causa di morte a titolo particolare
 Legatus – ufficiale di alto grado della legione romana, secondo solamente al comandante in capo quando questi era presente
 Legatus Augusti pro praetore – governatore romano di provincia imperiale, di rango senatorio e munito di imperium
 Legato – in araldica, attributo di alcune figure

Pagine correlate 
Legazione